Андре́й Абра́мов:
 Абрамов, Андрей Васильевич (1935—1995) — советский боксёр.
 Абрамов, Андрей Викторович (род. 1984) — российский стрелок из лука, участник Олимпийских игр.
 Абрамов, Андрей Сергеевич (род. 1951) — российский художник. Примечания